Gütchen steht für folgende Hofschaften in Nordrhein-Westfalen:
 Gütchen (Haan) in Haan, Kreis Mettmann
 Gütchen (Solingen) in Solingen